Schwal steht für:

 Rotauge, Fischart
 Der Schwal, Donauinsel in Neu-Ulm